Bernhard V van Lippe (Paderborn), prins-bisschop van Paderborn (1321-1341)
 Bernhard V van Lippe (heer), heer van Lippe (1344-1364)